Sint-Aldegondakerk (Emmerik)
Sint-Aldegondakerk (Rheindorf)